Максим (умер в 378 или около 450) — святой, девятнадцатый епископ Майнца. День памяти — 18 ноября.
 
Святой Максим был преемником святого Ореуса. По одним данным, он занимал кафедру Майнца с 354 по 378 год, по другим, был епископом в середине V века. Человек большой учёности, он был казнён арианами.

Примечания

Ссылки 
 St Maximus

Персоналии по алфавиту
Святые Германии
Христианские святые V века
Святые по алфавиту
Священномученики
Епископы Майнца